El término Entrepeñas puede hacer referencia a las siguientes localizaciones:
 Quintana-Entrepeñas, localidad del municipio de Merindad de Cuesta-Urria, provincia de Burgos.
 Entrepeñas (Guadalajara), localidad del municipio de Auñón, provincia de Guadalajara.
 Entrepeñas (Oviedo), localidad del municipio de Oviedo, Asturias.
 Entrepeñas (Aller), localidad del municipio de Aller, Asturias.
 Entrepeñas (Zamora), localidad del municipio de Asturianos, provincia de Zamora.

También se puede referir a:
Embalse de Entrepeñas
Monasterio de San Román de Entrepeñas